l'insigne-brevet militaire titulaire du diplôme de docteur est remise depuis la fin de l’année 2019permet désormais de distinguer et de valoriser les gendarmes ayant obtenu le grade et le diplôme national de docteur.

En 2020, plus de 120 docteurs, officiers et sous-officiers, d’active et de réserve peuvent le porter sur leur tenue militaire, pour faire valoir leur capacité à produire des connaissances scientifiques nouvelles de haut niveau et attester de leurs compétences et expertises rares au sein de la gendarmerie. Cette insigne est remise annuellement lors de la cérémonie de remise des Prix Recherche et Réflexion stratégique de la Gendarmerie.

Les symboles représentent Athéna armée, tenant dans sa main gauche la grenade de la gendarmerie et dans sa main droite une lance, supportée par deux rameaux de laurier et d’olivier entrecroisés et liés par un liston avec pour inscription Pro Recto et Vero qui signifie « Pour ce qui est juste et vrai ».

Notes et références 

Gendarmerie nationale (France)